Salvatore Natoli kan syfta på:

* Salvatore Natoli (1926–2015), italiensk politiker
 Salvatore Natoli (född 1942), italiensk filosof